Калище може да се отнася за:
 Села
 Калище, България
 Калище (Община Врабчище), Република Македония
 Калище (Височински край), Чехия

Вижте също 
 Калища, село в Република Македония